Роберт Хендри «Боб» Мортон (; 25 сентября 1927, Астон Клинтон — 6 мая 2002, Лутон) — английский футболист, выступавший за «Лутон Таун».

Карьера 
Начал заниматься футболом в 1943 году. После окончания Второй мировой войны присоединился к молодёжной команде «Лутона», а в 1946 году подписал профессиональный контракт с клубом. Первый матч в Лиге за клуб провёл 30 октября 1948 года против «Вест Хэм Юнайтед».

Провёл в Лутоне всю карьеру, покинув команду в 1964 году, когда ему было 38 лет. Затем некоторое время являлся играющим тренером «Блетчли Таун».

Всего сыграл за Лутон 550 матчей во всех турнирах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на neilbrown.newcastlefans.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Лутон Таун»